Příjmení Doğan nosí více významných osobností:

 Arzuhan Doğan Yalçındağ (* 1964) – turecká mediální podnikatelka
 Furkan Doğan (1931–2010) – americký student tureckého původu
 Harun Doğan (* 1976) – turecký zápasník volnostylař
 Rıza Doğan (1931–2004) – turecký zápasník